Swazi (volk), een volk in zuidwestelijk Afrika
 Swazi (taal), de taal van dit volk
 Swaziland